Секулићи су насељено место у саставу Града Озља, до нове територијалне организације у саставу бивше општине Озаљ, у Карловачкој жупанији, Хрватска.

Становништво

Број становника по пописима 

 напомене:

Од 1910. до 1931. садржи податке за насеље Рајаковићи.

Национални састав

Референце

Спољашње везе 

Насељена места у Хрватској
Насељена места у Карловачкој жупанији
Википројект географија/Насеља у Хрватској
Озаљ
Жумберак